World Series kan syfta på:
 World Series, finalen av den nordamerikanska basebolligan Major League Baseball (MLB)
 World Series of Poker, en amerikansk pokerturnering
 World Series of Snooker, en serie snookerturneringar
 World Series by Renault, ett europeiskt bilsportevenemang med flera racingklasser